Ionic :
 Ionic, paquebot mixte mis en service en 1883
 Ionic, paquebot mixte mis en service en 1903
 Ionic un framework crée en 2013 basé sur AngularJS et Apache Cordova